Świat Allegry / Świat w oczach Allegry (ang. Allegra's Window) – amerykański serial animowany wyemitowany w latach 1994-1996.

Wersja polska 
W Polsce emitowany w latach 90. z polskim dubbingiem pod tytułem Świat w oczach Allegry. . 

W polskiej wersji udział wzięli:
 Katarzyna Bieschke – Allegra
 Rafał Chmura – Rondo

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Świat Allegry w bazie IMDb

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1996